Анто́н Кузнецо́в:
 Кузнецов, Антон Александрович (Антоха MC; род. 1990) — российский музыкант, хип-хоп-исполнитель.
 Кузнецов, Антон Борисович (род. 1970) — российский учёный-геолог, член-корреспондент РАН (2016).
 Кузнецов, Антон Валерьевич (1967—2013) — актёр, театральный режиссёр, заслуженный артист России.
 Кузнецов, Антон Георгиевич (1919—1974) — советский художник.